La NCAA Division I 1988 si è svolta nel 1988: al torneo hanno partecipato 32 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

West regional

South regional

Mideast regional

Northwest regional

Final Four - Williams Arena, Minneapolis

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1988
NCAA Division I (pallavolo femminile)